Кийвит () — эстонская фамилия. Известные носители: